Pietraszki ist eine polnische Ortsbezeichnung:
 Pietraszki (Brańsk), Dorf in der Woiwodschaft Podlachien
 Pietraszki (Gołdap), Dorf in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938: Petrelskehmen, 1938 bis 1945 Peterkeim, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen
 Pietraszki (Kielce), Ortsteil der Stadt Kielce, Woiwodschaft Heiligkeuz

siehe auch
 Pietrasze